Performance – in economia, i risultati ottenuti seguendo una determinata linea di condotta di politica economica; per estensione, risultato considerevole in attività sportive (detto di persone), nella tecnica (detto di macchine) e, nel linguaggio pubblicitario, nell'affermazione di un prodotto
 Performance – in informatica, modello di misurazione dei tempi di risposta di un computer
 Performance art – azione artistica, generalmente presentata ad un pubblico, che spesso investe aspetti di interdisciplinarità
 Performance – album discografico della Premiata Forneria Marconi, pubblicato nel 1982
 Performance – album discografico degli Eloy
 Performance – album discografico dei Saxon, pubblicato nel 2011
 Performance – DVD dei Pet Shop Boys
 The Performance – album discografico di Shirley Bassey, pubblicato nel 2009
 Performance (nell'edizione italiana, Sadismo) – film del 1970 diretto da Donald Cammell e Nicolas Roeg
 Performance – colonna sonora del film Performance di Donald Cammell e Nicolas Roeg
 Performance – nello sport, in genere, definisce in modo equivalente, per peculiarità e per definizione, il termine di Prestazione sportiva